EO, Eo eller eo, kan syfta på:

Geografi 
 Oc Eo – en arkeologisk utgrävningsplats beläget i Thoại Son Distriktet i södra An Giang i Vietnam
 Río Eo – en flod i Spanien

Övrigt 
 Captain EO – en science fiction-film i 3D regisserad av Francis Ford Coppola
 EO – IATA:s kod för Hewa Bora Airways
 eo – ISO 639-koden för språket esperanto
 e.o. – ett tillägg som använts i många statliga tjänstetitlar, se Extra ordinarie
 EO (film) – en polsk film från 2022